Los goniofolídidos (Goniopholididae) son una familia extinta de arcosaurios cocodrilomorfos neosuquios que vivieron desde el Sinemuriano hace 196 millones de años al Campaniense hace 70 millones de años, a lo largo de toda Laurasia en Europa, Asia y Norteamérica, así como en Sudamérica y África. Se define como el clado más inclusivo que contiene a Goniopholis  crassidens (Owen, 1841) pero no Pholidosaurus geoffroyi (Owen, 1884), Alligatorellus beaumonti (Gervais, 1871), Peirosaurus torminni (Price, 1955), Araripesuchus gomesii (Price, 1959), Notosuchus terrestris (Woodward, 1896), Crocodylus niloticus (Laurenti, 1768).

Filogenia 
El siguiente cladograma simplificado sigue el análisis presentado por Marco Brandalise de Andrade et al. en 2011.

Referencias

Enlaces externos 

 Goniopholididae en The Paleobiology Database 
 Goniopholididae en Taxon Search
 Árbol Filogenético

Goniopholididae